

Przypisy

Zobacz też 
 futhorc
 język angielski
 ortografia angielska

Angielski